Le terme Bucy peut faire référence à :

Toponymie 
Bucy-lès-Cerny, commune française de l'Aisne
Bucy-le-Long, commune française de l'Aisne
Bucy-Saint-Liphard, commune française du Loiret
Bucy-le-Roi, commune française du Loiret
Bucy-lès-Pierrepont, commune française de l'Aisne
Canton de Bucy, ancien canton de l'Aisne
Cerny-lès-Bucy, commune française de l'Aisne
Pont-à-Bucy, ancienne commune française de l'Aisne

Hydrographie 
Motte Bucy, ruisseau du Loiret en France

Patronyme 
Michel Bucy (1485/1489-1511), fils illégitime de Louis XII de France
Paul Bucy (1904-1992), neuropathologiste américain

Autres 
Syndrome de Klüver & Bucy, syndrome observé à la suite d'une lobectomie
Île de Bucy, ancienne île de la Seine en région parisienne

Voir aussi 
 Simon de Buci (?-1370), notable parisien du 
 Simon de Bucy (?-1404), son fils
 Bucieş, rivière de Roumanie

Paronyme 
 

Homonymie de toponyme